Сваг — элемент текстильного декорирования, чаще — часть шторного дизайна, Представляет собой специальным образом присборенный кусок ткани, края которого свободно провисают.
 Советская военная администрация в Германии (сокр. СВАГ, нем. Sowjetische Militäradministration in Deutschland) — советская военная администрация в 1945—1949 годах, размещавшаяся в Берлине, районе Карлсхорст.
 Сваг (англ. swag) — тверкинг